Davisov pokal 1949 je bil osemintrideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1949 v športu
1949